Агва Каноа има више значења:
 Агва Каноа (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Каноа (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Каноа (Сан Педро Кијатони), насеље у савезној држави Оахака у Мексику